SWR kan avse: 

 Standing wave ratio - Förhållande mellan elektromagnetisk energi avgiven respektive reflekterad i ett antennsystem.
 Südwestrundfunk - Statlig radiokanal i Tyskland.